Нырки:

 Нырки () — род водоплавающих птиц семейства утиных.
 Нырки () — населённый пункт в Прионежском районе Республики Карелия, административно входящие в состав Ладва-Веткинского сельского поселения.
 Нырки — остановочный пункт Октябрьской железной дороги на 354,4 км линии Санкт-Петербург — Мурманск.

См. также 
 Нырок